Název náměstí Adolfa Hitlera se v období 2. světové války používal pro několik stovek náměstí v Německu a jím okupovaných zemích:
 Náměstí Adolfa Hitlera (Brno) – nyní Moravské náměstí
 Náměstí Adolfa Hitlera (Brno) – nyní náměstí Svobody
 Náměstí Adolfa Hitlera (Broumov) – nyní Mírové náměstí
 Náměstí Adolfa Hitlera (České Budějovice) – nyní náměstí Přemysla Otakara II.
 Náměstí Adolfa Hitlera (Jihlava) – nyní Masarykovo náměstí
 Náměstí Adolfa Hitlera (Liberec) – nyní náměstí Dr. E. Beneše
 Náměstí Adolfa Hitlera (Ostrava) – nyní Prokešovo náměstí
 Náměstí Adolfa Hitlera (Trutnov) – nyní Krakonošovo náměstí
 Náměstí Adolfa Hitlera (Fulnek) – nyní náměstí J.A.Komenského

Adolf Hitler